

Тегістік — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Тегістік — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Тегістік — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Тегістік — село, Теренкольський район, Павлодарська область